Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Scorpion, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Articles connexes 
 Sagittaire
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 
 

Scorpion